Вйоле () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара
 Вйоле () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз